Алекса́ндр Никола́евич Бусла́ев:
 Буслаев, Александр Николаевич (1894—1976) —  советский цирковой артист, мотогонщик, дрессировщик львов.
 Буслаев, Александр Николаевич (1929—1980) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1956). Журналист.